Мезенозавр (Mesenosaurus romeri) — вид пелікозаврів родини Варанопсеїди (Varanopidae). Вид існував у кінці пермського періоду, 272–250 млн років тому на території сучасної Східної Європи. Черепа та кістки мезенозавра знаходять у глинистих вапняках поблизу річки Мезень в Архангельській області, Росія.

Опис 
Мезенозавр- це дрібний плазун, що похожий на ящірку. Завдовжки близько 50 см. Мав тонке та тендітне тіло, довгі кінцівки ж добре розвиненими кігтями. Вважається, що мезенозавр добре лазив по деревах та скелях.

Зуби різного розміру, ріжочого типу. Були також довгі ікла. Мезенозавр живився дрібними хребетними та членистоногими.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Maddin, Mann, & Hebert (2019):

Посилання 
 The main groups of non-mammalian synapsids at Mikko's Phylogeny Archive 

Пелікозаври
Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1938